Хе́йвуд (устаревшая транслитерация Ге́йвуд; , ) — английское имя и фамилия.

Персоналии 
Хейвуд (, ) — английские фамилии. Распространены в англоязычных странах.
 Хейвуд, Арамис (род. 1985) — панамский футболист.
 Хейвуд, Джо (1893—19??) — английский футболист.
 Хейвуд, Джон (около 1497—1580) — английский поэт и драматург.
 Хейвуд, Крис — австралийский киноактёр.
 Хейвуд, Лорна (род. 1939) — англо-американская оперная певица (сопрано), а затем оперный режиссёр.
 Хейвуд, Пэт (, 1927) — киноактриса.
 Хейвуд, Питер (1772—1831) — британский мореплаватель, капитан Королевского военного флота Великобритании.
 Хейвуд, Розалинда (, 1895—1980) — британский парапсихолог, писатель.
 Хейвуд, Спенсер (род. 1949) — американский профессиональный баскетболист.
 Хейвуд, Томас (около 1575 — около 1650) — английский драматург.
 Хейвуд, Уильям Дадли (1869—1928) — деятель рабочего движения США.
 Хейвуд, Хёрст (род. 1927) — английский педагог.
 Хейвуд, Чарльз (1839—1915) — американский генерал-майор, 9-й комендант корпуса морской пехоты США.
 Хейвуд, Эзра (1829—1893) — американский анархо-индивидуалист, аболиционист и феминист середины XIX века.
 Хейвуд, Элиза (ок. 1693-25 февраля 1756) — английская писательница, актриса и издатель.
 Хейвуд, Энн () — киноактриса.
 Хейвуд, Эндрю () — английский политолог.

Географические названия 
Хейвуд (, ) — топоним.
 Хейвуд () — город в составе города-графства Манчестер (Великобритания).
 Хейвуд () — населённый пункт в графстве Норфолк (Великобритания).
 Хейвуд () — населённый пункт в графстве Уилтшир (Великобритания).